

Geografia 
Scala – comune della provincia di Salerno
Scala Coeli – comune della provincia di Cosenza
Scala – contrada del comune di Torregrotta nella città metropolitana di Messina
Scala – quartiere di Pavia
Scala – affluente dell'Adda

Informatica 
Scala – azienda informatica produttrice dell'omonimo programma di authoring multimediale e di gestione di chioschi interattivi
Scala – linguaggio di programmazione funzionale orientato agli oggetti

Matematica 

Scala – grafo planare
Scala – tipologia di dati sui quali si concentra uno studio statistico
Scala di rappresentazione – il rapporto fra la distanza su una mappa e la corrispondente distanza nella realtà
Scala di riduzione – rapporto tra la dimensione di un oggetto, come rappresentato in un disegno "in scala", e la dimensione reale dello stesso
Scala di valutazione – strumento utilizzato per misurare un parametro, termine molto utilizzato in medicina

Musica 
Scala – successione di suoni ordinati secondo la loro altezza
 Scala – gruppo musicale inglese

Persone 
Scala – cognome panitaliano con foci di diffusione in Campania e in Sicilia
Delia Scala – soubrette italiana
Guido Scala – autore italiano di fumetti
Nevio Scala – allenatore di calcio italiano
Fabio Massimo Scala – militare italiano due volte medaglia d'argento al Valor Militare
Ferdinando Scala – storico militare e biologo

Teatri 
Teatro alla Scala – uno dei principali teatri italiani e del mondo
Piccola Scala – teatro un tempo ospitato nel Casino Reale, di fianco al precedente
Scala di Berlino – un teatro di varietà che rimase attivo a Berlino dal 1920 al 1944

Scienza e tecnica 
 Scala – struttura di collegamento architettonica
Scala – utensile trasportabile
Scala – simbolo araldico
Scala – usata per l'esplorazione delle grotte a sviluppo verticale
Scala – modellismo ferroviario

Pagine correlate 
 La scala

Altri progetti